Сан Аурелио има више значења:

 Сан Аурелио, Лас Лавадорас (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Аурелио (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику